Municipio de Colebrook puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Colebrook (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.
 Municipio de Colebrook (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.